Termin Acireduktonska dioksigenaza ima više značenja.
 Aciredukton dioksigenaza (Ni2+), enzim
 Aciredukton dioksigenaza (Fe(2+)), enzim